L’expression « Empire français » peut désigner :
 Un régime politique (le régime impérial) :
 L’Empire carolingien (800 - 924) aussi nommé « Empire d’Occident » ou « Empire franc » sous Charlemagne ;
 Le Premier Empire (1804 - 1814 et 1815) sous  ;
 Le Second Empire (1852 - 1870) sous . 

 Un espace colonial (l’empire colonial français en général) :
 Le premier espace colonial (1534  - 1815) issu des conquêtes (appelées vieilles colonies) de l'Ancien Régime (481 - 1792) et du Premier Empire Napoléonien (1804-1814 et 1815) ; 
 Le second espace colonial (1815 - 1946) issu des conquêtes du Royaume de France (1815 - 1848), du  Second Empire Napoléonien (1852 - 1870) et de la Troisième République (1870-1940) ; 
 L'Union française (1946-1958) qui marque le début de la décolonisation et la fin de l'empire colonial : les colonies deviennent des territoires d'outre-mer ; 
 La Communauté française (1958-1960) dont la fin fait passer les territoires d'outre-mer restés intégrés à la République française en France d'outre-mer.